Большое ограбление поезда:
 Большое ограбление поезда — фильм Эдвина Портера 1903 года.
 Большое ограбление поезда — фильм Зигмунда Любина 1904 года.

См. также 
 Маленькое ограбление поезда

Фильмы о железной дороге